Оле́ница — топоним:
 Оленица — село в Терском районе Мурманской области.
 Оленица — река на Кольском полуострове.

См. также 
 Ольница (значения)